Pedro Romero puede referirse a:
 Pedro Romero de Terreros (1710-1781), noble e industrial español, I conde de Regla;
 Pedro Romero Martínez (1754–1839), torero español;
 Pedro Romero Herrero (1828–1895), político español exalcalde de Palencia;
 Pedro Romero Basart (1881-1962), militar español y miembro de la Guardia Civil;
 Pedro Romero Peláez (s. XIX), político español;
 Pedro Jorge Romero (1967–), traductor y escritor de ciencia ficción español.
 Pedro Romero, sacerdote jesuita español que fundó reducciones en Argentina y Brasil en el siglo XVII.
 Pedro Romero (actor), actor mexicano retirado, actual pastor cristiano.